Louis Mesnier (1884-1921), joueur français de football ;
 Paul Mesnier (1904-1988), réalisateur français ;
 Raoul Mesnier du Ponsard (1849-1914), ingénieur portugais ;
 Roland Mesnier (1944-2022), chef cuisinier et écrivain culinaire franco-américain ;
 Thomas Mesnier (1986-), médecin et homme politique français.